Le tournoi de tennis de Makarska est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1998, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 13 au .

Květa Hrdličková remporte le simple dames. En finale, elle bat Li Fang, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Tina Križan et Katarina Srebotnik.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Makarska
 Saison 1998 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1998
Makarska
1998 en Croatie
Tennis en avril 1998